Emanuele Filippini (Brescia, 1973. július 3. –) olasz labdarúgó-középpályás. Ikertestvére, Antonio szintén labdarúgó.

Források 
Emanuele Filippini adatlapja a transfermarkt.it oldalon 

1973-ban született személyek
Bresciaiak
Olasz labdarúgók
A Brescia Calcio labdarúgói
A Parma labdarúgói
A Palermo labdarúgói
Az SS Lazio labdarúgói
Az FC Treviso labdarúgói
A Bologna labdarúgói
A Livorno labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek